Косенки — название населённых пунктов:

Россия 
 Косенки — деревня в Мглинском районе Брянской области.

Украина 
 Косенки — бывшее село в Лебединском районе Сумской области, ликвидировано в 1988 году.
 Косенки — село в Недригайловском районе Сумской области.